Univers poate fi:

 Univers, cosmos
Univers, editură din România
 Universul, tipografie din România
 Universul, fost ziar din România, înființat în august 1884
 Cosmos: Călătorie în Univers, serial în 13 părți scris de Carl Sagan, Ann Druyan, și Steven Soter